Игорь Распопов:
 Распопов, Игорь Михайлович — доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института озероведения РАН.
 Распопов, Игорь Павлович (1925—1982) — советский лингвист.